Брук може да се отнася за:
 Хора
 Алън Брук (1883-1963), британски офицер
 Антониус ван ден Брук (1870-1926), нидерландски физик
 Артур Мьолер ван ден Брук (1876-1925), германски писател
 Клаудио Брук (1927-1995), мексикански актьор
 Питър Брук (р. 1925), английски режисьор

 Географски обекти
 Брук (окръг), окръг в Западна Вирджиния, САЩ
 Брук ин Ватерланд, село в Северна Холандия, Нидерландия